Pollo peut désigner :
Pollo, la localité du Burkina Faso
Pollo, le groupe de hip-hop brésilien